Pau d'Arco puede ser:
 Pau-d'Arco, municipio brasileño del Pará.
 Pau-d'Arco, municipio brasileño del Tocantins.
 Pau-d'Arco del Piauí, municipio brasileño del Piauí.
 El nombre común del árbol Tabebuia serratifolia,